Het woord kapitaal heeft verschillende betekenissen:
 Cultureel kapitaal,  het geheel van kennis, cognitieve vaardigheden en opleiding van een persoon.
 Sociaal kapitaal, kan algemeen omschreven worden als ‘de hulpmiddelen die in een gemeenschap aanwezig zijn om de gezins- en sociale organisatie vorm te geven'.
 kapitaal (economie), bezit dat gebruikt wordt om een inkomen te verwerven.
 kapitaal (bedrijfseconomie), waarde van de goederen waarin het vermogen van een bedrijf is vastgelegd.
 geld, in het bijzonder een groot geldbedrag.
 het in geld uit te drukken bezit van een persoon of bedrijf
 particulier vermogen
 vermogen (bedrijfseconomie)
 in België: een vervoersmaatschappij die, met de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen als holding, een of meer lijnen exploiteerde.
 kapitaal (typografie), een grote drukletter.
 voor het gebruik van hoofdletters in de Nederlandse spelling, zie hoofdletter in de Nederlandse spelling.
 intellectueel kapitaal, de waarde van de menselijke inbreng in een maatschappij of gemeenschap.
 Het Kapitaal (Das Kapital), het bekendste boek van Karl Marx.